Por Connell pode estar à procura de:

Pessoas 
 Raewyn Connell
 William J. Connell

Localidades 
 Connell (Washington)

Desambiguação